Bärenpark steht für:

 ein Tiergehege in Bern, siehe Bärenpark Bern
 ein danach benanntes Quartier, siehe Bärenpark (Berner Quartier)
 Bärenpark Arosa, siehe Schafrügg #Projekt Bärenpark Arosa
 Alternativer Bärenpark Worbis, Thüringen
 Bärenpark, früherer Name des Orsa Rovdjurspark, Schweden
 Bärenpark (Spiel), ein Brettspiel von Phil Walker-Harding

Siehe auch:
 Bärenwald